Сальво́ни () — итальянская фамилия.

 Сальвони, Микель (Salvoni, Michele; 1805—1860) — итальянский композитор.
 Сальвони, Соренза — главный персонаж французского телесериала «В вихре цветов» (1996), снятого по одноименному роману Жанин Монтюпе.

Примечания